

Patronyme 

 Ahmad Shah Zaher (1934-), membre de la famille royale arakzai (Afghanistan).
 Ahmed Abdel Zaher (1985-), footballeur professionnel égyptien.
 Ibn Abd el-Zaher (1223-1293), chroniqueur égyptien.
 Mohammad Zaher Shah (1914-2007), dernier roi d’Afghanistan, de 1933 à 1973.

Prénom